Choreutis  è un genere di lepidotteri appartenente alla famiglia Choreutidae, diffuso in tutti i continenti con un centinaio di specie.

Etimologia 
Il nome del genere deriva dal termine greco χορευτής (choreutḗs = danzatore), con riferimento all'incedere "ballerino" degli adulti di alcune specie.

Descrizione 
I rappresentanti di questo genere sono piccole falene eteroneure, appartenenti ai Ditrysia, con abitudini diurne e un'apertura alare compresa tra 4 e 20 mm.

Adulto

Capo 
Le scaglie della regione frontale sono addossate alla superficie del capo, mentre quelle del vertice appaiono più distanziate.

Gli ocelli sono presenti e ben sviluppati, ma mancano i chaetosemata.

Le antenne sono filiformi in entrambi i sessi, ma nei maschi di regola presentano una fila di lunghe setole sulla superficie ventrale, e in alcuni casi gli antennomeri del flagello sono inspessiti dalla presenza di scaglie.

Nell'apparato boccale, la spirotromba è presente e munita di scaglie alla base. I palpi mascellari sono molto ridotti, con uno o due articoli. I palpi labiali sono invece più sviluppati e ricurvi verso l'alto, spesso con ciuffi di scaglie ventrali sul secondo segmento; distalmente si nota la presenza di un organo di vom Rath a forma di coppa.

Torace 
Nelle zampe, l'epifisi è presente e la formula degli speroni tibiali è 0-2-4; la metatibia è liscia, ma si osservano ciuffi di scaglie in prossimità della base degli speroni.

Nell'ala anteriore, lo pterostigma è presente, così come la spinarea. L'ala appare ampia e grosso modo triangolare, con apice ad angolo acuto ma arrotondato, e spesso con macchie di colorazione "metallica", ossia iridescenze dovute all'angolo di incidenza della luce rispetto alla superficie delle scaglie. L'accoppiamento alare è di tipo frenato: nel maschio il frenulum è costituito da una robusta setola, agganciata ad un piccolo retinaculum membranoso sulla subcosta, al di sotto dell'ala anteriore, mentre nella femmina il frenulum è costituito da tre setole più sottili, laddove il retinaculum si compone di una serie di setole ricurve, poste in prossimità della base della costa, sempre sulla pagina inferiore dell'ala anteriore. Le nervature sono tutte separate; Sc ha un andamento sinusoidale, mentre R appare più diritta; si osservano quattro distinti rami di Rs, ciascuno che parte separatamente dalla cellula discale; anche i tre rami di M partono separatamente dalla cellula discale, ma M e CuA si originano entrambe dal'angolo posteriore della cellula. La chorda è sempre presente, anche se talvolta vestigiale. CuA e CuA sono ben delineate, mentre CuP è ridotta ad una struttura residuale in prossimità del margine. 1A+2A presenta una lunga e robusta biforcazione basale.

Nell'ala posteriore, più tozza e squadrata, M e CuA possono essere unite parzialmente, oppure correre separate per tutta la propria lunghezza. Anche qui CuP è vestigiale e presente solo in prossimità del margine. 1A+2A mostra una biforcazione basale, mentre 3A è sempre presente.

Addome 
L'apparato riproduttore è alquanto variabile in entrambi i sessi.

Nel genitale maschile luncus e lo gnathos sono presenti in pochi casi, tuttavia il tegumen rivela degli inspessimenti provvisti di setole in prossimità della parte apicale. Spesso il saccus può essere sviluppato, mentre le valve possono essere semplici, lobate, oppure di forma più articolata. L'edeago talvolta è munito di un ampio coecum penis, e si può notare un solo cornutus. Non sono presenti coremata.

Nella femmina, i segmenti A8 e A10 non sono estensibili. Il genitale rivela apofisi alquanto ridotte in lunghezza. Il ductus bursae può essere sclerotizzato oppure membranoso, e in quest'ultimo caso può assumere una forma a spirale, oppure essere notevolmente allungato e sottile. Il corpus bursae è membranoso e arrotondato, spesso provvisto di un signum che può avere anche notevoli proporzioni.

 Uovo 
L'uovo appare appiattito, con una serie radiale di inspessimenti verticali.

 Larva 
A maturazione completa, le larve non superano di solito i 20 mm, con un colore del corpo che può variare dal verde pallido al bianco-giallastro, oppure al brunastro; la capsula cefalica tende di regola al giallo o al color ambra, spesso con zone di colore più scuro. Sono presenti esclusivamente setole primarie.

 Capo 
Il capo è ipognato. Il frontoclipeo si estende fino a metà o anche ai tre quarti della sutura epicraniale. Sono presenti sei stemmata, disposti più o meno a semicerchio, col sesto e ultimo talmente ridotto da essere difficilmente osservabile. Le setole anteriori A1, A2 e A3 sono disposte a formare un triangolo fortemente ottuso, in una posizione più caudale rispetto a quanto si osserva di solito nei Lepidoptera, con A2 vicinissima al secondo stemma.

 Torace 
Lo scudo protoracico è alquanto sviluppato, ben sclerificato e di un colore che va dal giallo-brunastro fin quasi al nero. Sempre nel protorace, le setole prespiracolari laterali (gruppo L) sono tre e i pinacula sono nettamente contornati, con tonalità comprese tra il giallo-brunastro e il bruno-nerastro. Sul meso- e metatorace, L1 ed L2 sono ravvicinate.

 Addome 
Nell'addome, tutti i segmenti sono sviluppati, con pinacula ben delineati. Nei primi otto segmenti, la setola laterale L2 è disposta anteroventralmente rispetto a L1, ma molto vicina a quest'ultima. In A2 il gruppo di setole subventrali SV è disposto a triangolo.

Le pseudozampe sono molto lunghe e sottili; sono presenti sui segmenti III-VI e X, con uncini di regola disposti a cerchio su un singolo ordine.

 Pupa 
Il capo della pupa è arrotondato. I palpi mascellari sono sviluppati, mentre quelli labiali sono esposti, così come i profemori. Le appendici sono appena unite tra loro e col resto del corpo. Le antenne e la spirotromba non raggiungono la punta delle ali, che a loro volta si spingono fino ai segmenti A4 o A5. Ciascuno dei segmenti da A2 ad A7 possiede una fila di spinule sulla superficie dorsale, rivolte caudalmente. I segmenti da A3 ad A7 nel maschio, e da A3 ad A6 nella femmina, sono mobili. Le setole sono corte, inconsistenti e dotate di doppia punta. Non esiste un vero e proprio cremaster, ma, in alcuni casi, sui segmenti A9-A10 si possono osservare alcune setole uncinate, oppure una coppia di speroni sulla superficie dorsale.

 Biologia 
Gli adulti volano durante il giorno in pieno sole e possono anche essere notati in prossimità delle piante nutrici, sulle cui foglie rimangono con le ali sollevate e leggermente "accartocciate"; sono soliti procedere avanti e indietro con un'andatura a rapidi scatti, e possono anche saltare da una foglia all'altra in una sorta di danza (da cui il nome della famiglia, cfr. sezione Etimologia); qualora siano disturbati, volano via prontamente.

 Ciclo biologico 
Le uova sono deposte di solito singolarmente sulla pianta nutrice.

Le larve non sono minatrici fogliari, ma al contrario si alimentano all'esterno delle foglie, spesso protette da una esile trama di seta, oppure in un riparo costituito da due foglie unite da fili sericei o da una tasca formata da una foglia parzialmente ripiegata su sé stessa.

L'impupamento avviene all'interno di un bozzolo sericeo a due o tre strati, talvolta dalla struttura complessa, attaccato alla foglia della pianta ospite; la pupa si spinge attivamente fuori dal proprio riparo prima dell'emersione dell'adulto.

Le specie sono di regola bi- o trivoltine.

 Alimentazione 

Le larve si accrescono soprattutto su membri delle Moraceae (in particolare Ficus) e delle Rosaceae, ma in realtà la gamma delle piante ospiti è abbastanza ampia e articolata, anche tenendo conto del fatto che in alcuni casi una specie può essere alquanto polifaga, e attaccare diversi membri di un unico genere vegetale, o anche di generi differenti. La lista riportata qui sotto non ha pertanto pretese di completezza. Tra le possibili piante nutrici ricordiamo, a titolo di esempio:

 Asteraceae Martinov, 1820
 Inula L., 1753 (enule)
 Inula orientalis Lam., 1789
 Betulaceae Gray, 1821
 Alnus Mill., 1754 (ontani)
 Alnus rubra Bong., 1833
 Betula L., 1753 (betulle)
 Betula papyrifera Marshall, 1785
 Convolvulaceae Juss., 1789
 Ipomoea L., 1753
 Dipterocarpaceae Blume, 1825
 Shorea Roxb. ex C.F. Gaertn., 1805
 Shorea robusta Gaertn., 1805
 Fabaceae Lindl., 1836
 Cullen Medik., 1787
 Cullen corylifolium (L.) Medik., 1787
 Moraceae Gaudich., 1835
 Artocarpus J.R.Forst. e G.Forst, 1775 (alberi del pane)
 Artocarpus integer (Thunb.) Merr., 1917
 Ficus L., 1753
 Ficus barclayana (Miq.) Miq., 1867
 Ficus benghalensis L., 1753 (baniano)
 Ficus benjamina L., 1767
 Ficus carica L., 1753 (fico comune)
 Ficus microcarpa L.f., 1782
 Ficus pumila L., 1753 (fico rampicante)
 Ficus racemosa L., 1753
 Ficus sycomorus L., 1753 (sicomoro)
 Ficus trichopoda Baker, 1883
 Streblus Lour., 1790
 Streblus asper Lour., 1790
 Rosaceae Juss., 1789
 Cotoneaster Medik., 1789 (cotonastri)
 Crataegus L., 1753
 Malus Mill., 1754
 Malus domestica Borkh., 1803 (melo comune)
 Malus pumila Mill., 1768
 Malus sylvestris (L.) Mill., 1768 (melo selvatico)
 Prunus L., 1753
 Prunus persica (L.) Batsch, 1801 (pesco)
 Pyracantha M. Roem., 1847
 Pyrus L., 1753 (peri)
 Rosa L., 1753 (rose)
 Salicaceae Mirb., 1815
 Populus L., 1753 (pioppi)
 Populus balsamifera L., 1753 (pioppo balsamico)
 Salix L., 1753

 Parassitoidismo 
Sono noti fenomeni di parassitoidismo ai danni di larve di Choreutis, attuato da parecchie specie di imenotteri appartenenti alle superfamiglie Chalcidoidea e Ichneumonoidea; tra queste citiamo:

 Chalcidoidea 
 Eulophidae 
 Elachertus walkeri ()
 Elasmus nudus 
 Eulophus anomocerus ()
 Horismenus 
 Pediobius facialis ()
 Stenomesius rufescens ()
 Sympiesis bimaculatipennis ()
 Sympiesis fragariae 
 Eurytomidae 
 Eurytoma rosae 
 Pteromalidae 
 Dibrachys microgastri ()
 Mesopolobus finlaysoni 
 Mesopolobus longicaudae 
 Pteromalus 
 Ichneumonoidea 
 Braconidae 
 Apanteles impurus ()
 Apanteles longicauda ()
 Apanteles (Choeras) semele ()
 Apanteles sicarius 
 Apanteles xanthostigma ()
 Habrobracon gelechiae ()
 Meteorus ictericus ()
 Oncophanes betulae 
 Oncophanes minutus ()
 Pholetesor circumscriptus ()
 Protapanteles aletta ()
 Protapanteles fulvipes 
 Protapanteles immunis ()
 Protapanteles mygdonia ()
 Rhysipolis decorator ()
 Triaspis luteipes ()
 Ichneumonidae 
 Aethecerus parianae 
 Aethecerus rugifrons 
 Apophua bipunctoria ()
 Bathythrix thomsoni ()
 Campoplex lyratus ()
 Campoplex tumidulus 
 Diadegma armillatum ()
 Diadegma chrysostictos ()	
 Diadegma claripenne ()
 Diadegma fenestrale ()
 Diadegma rufatum ()
 Diadegma trochanteratum ()
 Diadromus japonicus ()
 Enytus apostatus ()
 Enytus obliteratus ()
 Euryproctus curvator 
 Gelis areator ()
 Glypta varicoxa 
 Gregopimpla inquisitor ()
 Hypsicera curvator ()
 Itoplectis alternans ()
 Itoplectis aterrima 	
 Itoplectis conquisitor ()
 Itoplectis maculator ()
 Itoplectis quadricingulata ()
 Itoplectis tunetana ()
 Mesochorus testaceus 
 Mesochorus vittator ()
 Oiorhinus pallipalpis 
 Parania geniculata ()
 Pimpla turionellae ()
 Scambus brevicornis ()
 Scambus calobatus ()
 Scambus elegans ()
 Scambus hispae ()
 Scambus pomorum ()
 Scambus sagax ()
 Triclistus anthophilae 
 Triclistus congener ()
 Triclistus emarginalus ()
 Triclistus laevigatus ()
 Triclistus propinquus ()
 Triclistus pubiventris 

 Rilevanza economica 
La specie Choreutis nemorana (tignola del fico o antofila), ben rappresentata nell'intera zona mediterranea, attacca prevalentemente Ficus carica (fico comune), arrecando solo lievi danni tranne in rare occasioni. Le contromisure possono comprendere l'utilizzo di nemici naturali, quali alcuni imenotteri parassitoidi, l'impiego di insetticidi selettivi, applicati al'inizio dell'infestazione, ma anche la semplice raccolta manuale delle prime foglie interessate dalla presenza delle larve.Choreutis pariana (antofila o tignola delle foglie del melo) ha invece una distribuzione paleartica, ma è assente nel Nordafrica; attacca diverse rosacee, con una preferenza per Malus domestica (melo comune). I danni a carico delle colture non sono frequenti, ma possono essere rilevanti a causa delle due/tre generazioni annue che la specie è in grado di sviluppare. I metodi di lotta sono analoghi a quelli riportati per C. nemorana.

 Distribuzione e habitat 
Il taxon è presente in tutti i continenti, a eccezione dell'Antartide, con una ricchezza in specie più consistente nelle ecozone paleartica, indomalese ed australasiana.

L'habitat è rappresentato da zone verdi, boschi e foreste, a partire dalle fasce temperate fino a quella tropicale.

 Tassonomia Choreutis  - Verz. bek. Schmett.: 373. - specie tipo: Phalaena pariana  (= Choreutis pariana) - Icones Ins. Rar.: tav. 10, fig. 9

Il genere, inizialmente ascritto fra i "Tortrices", fu portato nei Glyphipterigidae da Fletcher (1929), e in seguito fu spostato all'interno dei Sesioidea (Brock, 1971; Heppner, 1977; Heppner & Duckworth, 1981). Minet (1986, 1991), tuttavia, non considerò valide le sinapomorfie con il predetto assemblamento, e preferì inserire il taxon in una superfamiglia a sé.

 Specie 
Il genere si compone di 97 specie, diffuse in tutti i continenti, esclusa l'Antartide; di queste, 59 sono presenti in Asia, 24 in Oceania, 17 in Africa, 3 in Europa, 3 in America settentrionale e una in America meridionale; in Italia si contano 3 specie (tutte presenti nel Settentrione, 2 nell'Italia meridionale, 2 in Sicilia e una sola in Sardegna), ma non è riportato alcun endemismo italiano:

 Choreutis achyrodes () - Exotic Microlep. 1: 46 - Cina, India, Sri Lanka, Giappone e Indonesia
 = Simaethis achyrodes 
 = Simaethis albifascialis  - J. Coll. Agric. Imper. Univ. Tokyo 8(2): 199, tav. 3, fig. 9
 = Simaethis kochiensis  - 6000 Ill. Ins. Japan: 1080, n. 2194
 = Siamethis [sic] achyrodes;  - Deut. entom. Zeit., Iris 52: 254, 257
 = Anthophila albifascialis;  - Check List Lep. Japan 1: 49, n. 235
 = Anthophila kochiensis;  - Check List Lep. Japan 1: 49, n. 236
 = Anthophila achyrodes;  - Cat. Meyrick's Types 6: 3, tav. 1, figg. 1-1b
 = Eutromula achyrodes;  - Zool. Verh. 166: 24, figg. 14, 22, 30, 55, 57
 ! Choreutis achyrodes;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 53
 Choreutis aegyptiaca () - Stettin ent. Ztg 28(10-12): 366 - Uganda, Namibia, Sudafrica, Egitto, Riunione, Yemen, Israele, Arabia Saudita e India
 = Simaethis aegyptiaca 
 = Simaethis aegyptiaca  - Trans. ent. Soc. Lond. (3) 5: 461, tav. 24, fig. 1
 = Anthophila latarniki  - Entomologiste 66(3): 131, foto 6
 ! Choreutis aegyptiaca;  - Microlep. Palaearctica 7: 196 
 Choreutis amethystodes () - Suppl. Ent. 3: 57 - Ryūkyū (Giappone), Filippine, Taiwan e Indonesia
 = Simaethis amethystodes 
 = Anthophila amethystodes;  - Bull. US Natn. Mus. 257: 204, figg. 338, 681-682
 = Eutromula amethystodes;  - Zool. Verh. 166: 14, fig. 46
 ! Choreutis amethystodes;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 53
 Choreutis angulosa () - Bull. US Nat. Mus. 257: 202 - Filippine
 = Anthophila angulosa 
 Choreutis anthorma () - Exotic Microlep. 1: 42 - Filippine
 = Simaethis anthorma 
 = Anthophila anthorma (); Diakonoff, 1968 - Bull. US Nat. Mus. 257: 205
 ! Choreutis anthorma;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 53
 Choreutis antichlora () - Exotic Microlep. 1: 44 - India
 = Simaethis antichlora 
 = Anthophila antichlora;  - Cat. Meyrick's Types 6: 3, tav. 1, figg. 3-3c
 ! Choreutis antichlora;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 53
 Choreutis antiptila  - Exotic Microlep. 1: 56 - Cina, Nepal
 Choreutis argoxantha () - Exotic Microlep. 4: 458 - Giava (Indonesia)
 = Simaethis argoxantha 
 = Anthophila argoxantha;  - Cat. Meyrick's Types 6: 4, tav. 2, figg. 1-1b
 ! Choreutis argoxantha;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 53
 Choreutis atrosignata () - Horae Soc. ent. Ross. 22: 311 - Russia asiatica, Cina e Giappone
 = Simaethis atrosignata 
 = Simaethis moiwana  - 6000 Ill. Ins. Japan: 1080, n. 2105
 = Anthophila moiwana;  - Check List Lep. Japan 1: 49, n. 237
 = Hemerophila ussuriensis  - Horae Soc. ent. Union. Sov. 56: 16, fig. 9
 = Eutromula atrosignata;  - Zool. mededel. 53: 199, figg. 1-2, 8
 ! Choreutis atrosignata;  - Microlep. Palaearctica 7: 21
 Choreutis basalis () - Reise Fregatte Novara 9 (2), 2:  tav. 138, fig. 19 - Ryūkyū (Giappone), Filippine, Taiwan, Indonesia, Nuova Guinea e Australia 
 = Simaethis basalis 
 = Simaethis chionodesma  - Trans. Roy. Soc. South Australia 20: 167
 = Anthophila basalis;  - Treubia, 19: 204, figg. 304, 678
 = Eutromula basalis;  - Zool. Verh. 166: 12, figg. 39, 42-43
 ! Choreutis basalis;  - Microlep. Palaearctica 7: 175
 Choreutis bathysema () - Zool. Verh. Leiden 160(1): 25, fig. 17
 = Eutromula bathysema  - Cina
 ! Choreutis bathysema;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 53
 Choreutis betuliperda () - Proc. US Nat. Mus. 25: 403 - Stati Uniti d'America
 = Orchemia betuliperda 
 = Eutromula betuliperda;  - Proc. Ent. Soc. Wash. 79: 634
 ! Choreutis betuliperda;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 53
 Choreutis caradjai  - Zool. Med. Leiden 58(5): 71, fig. 1 - Cina
 Choreutis chalcotoxa () - Trans. Ent. Soc. Lond. 1886: 287 - Tonga e Figi
 = Simaethis chalcotoxa 
 ! Choreutis chalcotoxa;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 53
 Choreutis chelaspis () - Trans. Ent. Soc. Lond. 76: 504 - Isole Marchesi
 = Simaethis chelaspis 
 = Anthophila chelaspis;  - Cat. Meyrick's Types 6: 4, tav. 2, figg. 3-3b
 ! Choreutis chelaspis;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 53
 Choreutis chi () - Lep. B.o.u. exp.: 156 - Papua Nuova Guinea
 = Hemerophila chi 
 ! Choreutis chi;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 53
 Choreutis collapsa () - Exotic Microlep. 4: 457 - Giava (Indonesia)
 = Simaethis collapsa 
 = Anthophila collapsa;  - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 4, tav. 2, figg. 4-4b
 ! Choreutis collapsa;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis cothurnata () - Exotic Microlep. 1: 45 - India
 = Simaethis cothurnata 
 = Anthophila cothurnata  - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 7, tav. 3, figg. 1-1b
 ! Choreutis cothurnata;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis cunuligera () - Zool. Meded. Leiden 53(18): 205, fig. 3 - Cina e Giappone
 = Eutromula cunuligera 
 ! Choreutis cunuligera;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis cyanogramma () - Zool. Verh. 166: 15, fig. 54 - Ryūkyū (Giappone)
 = Eutromula cyanogramma 
 ! Choreutis cyanogramma;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis cyanotoxa () - Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 32(125): 113 - Isole Salomone
 = Simaethis cyanotoxa 
 ! Choreutis cyanotoxa;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis diana () - Samml. europ. Schmett., Tortr.: 7: tav. 44, fig. 274 - Europa e America settentrionale; presente in Italia settentrionale e meridionale
 = Tortix diana 
 = Choreutis diana;  - Verz. bekannt. Schmett.: 373, n. 3574
 = Choreutes [sic] dianalis () - Schmett. Eur. 10(3): 31
 = Coccyx decorana  - Ins. Lapponica: 982
 = Simaethis diana;  - Syst. Bearb. Schmett. Eur.: 94, n. 140, tav. 38, figg. 257-261
 = Choreutes [sic] diana;  - Isis 1846: 208
 = Amphisa luridana  - List. Lep. Het. Brit. Mus. 28: 318
 = Simaethis vicarialis  - Verh. zool.-bot. Ges. Wien 25: 322
 = Simaethis vicarilis [sic]  - Can. Ent. 32: 41
 = Orchemia diana;  - Can. Ent 32: 238
 = Allononyma diana;  - Proc. U.S. Nat. Mus. 27: 746
 = Anthophila diana;  - Proc. S.L.E. & N.H.S. 1952-53: 95, tav. 8, fig. 15
 = Eutromula diana; , in , Checklist Br. Ins. (2) 2: 12
 = Hemerophila diana;  - Lep. Fauna USSR: 11
 ! Choreutis diana  - Microlep. Palaearctica 7: 190
 Choreutis dichlora () - Exotic Microlep., 1: 48 - Cina e India
 = Simaethis dichlora 
 = Anthophila dichlora;  - Cat. types spec. Microlep. BMNH 6: 7, tav. 3, figg. 2; 3-3a
 = Simaethis pilaria  - Exotic Microlep., 1: 50
 ! Choreutis dichlora;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis diplogramma () - Exotic Microlep., 1: 49 - India
 = Simaethis diplogramma 
 = Anthophila diplogramma;  - Cat. types spec. Microlep. BMNH 6: 7, tav. 3, figg. 4-4b
 ! Choreutis diplogramma;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis dryodora () - Ann. Transv. Mus. 8: 111 - Mozambico
 = Simaethis dryodora 
 ! Choreutis dryodora;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis emplecta () - Proc. R. Soc. Queensl. 53: 93 - Australia
 = Simaethis emplecta 
 ! Choreutis emplecta;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis entechna () - Ann. S.Afr. Mus. 17: 295 - Sudafrica
 = Simaethis entechna 
 ! Choreutis entechna;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis equatoris () - Trans. Ent. Soc. Lond. 1897: 53, tav. 3, fig. 19 - Repubblica del Congo
 = Simaethis equatoris 
 ! Choreutis equatoris;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis euclista () - Exotic Microlep. 2: 192 - India
 = Simaethis euclista 
 = Anthophila euclista;  - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 7, tav. 3, figg. 5-5b
 ! Choreutis euclista;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis eumetra () - Exotic Microlep. 1: 43 - India
 = Simaethis eumetra 
 = Anthophila eumetra;  - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 8, tav. 4, figg. 1-1b
 ! Choreutis eumetra;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis falsifica  - Ins. Samoa (3) 2: 104 - Samoa 
 Choreutis flavimaculata () - Trans. ent. Soc. Lond. 1891(1): 77, tav. 3, fig. 16 - Gabon, Repubblica Democratica del Congo e Tanzania
 = Simaethis flavimaculata 
 ! Choreutis flavimaculata;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 = Choreutis fulminea () - Exotic Microlep. 1: 48 - Sri Lanka e Giappone
 = Simaethis fulminea 
 = Eutromula fulminea;  - Zool. Verh. 166: 14, figg. 47-48
 ! Choreutis fulminea;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis gratiosa () - Trans. Linn. Soc. Lond. (2)14: 290 - Seychelles e Sudafrica
 = Simaethis gratiosa 
 = Anthophila gratiosa;  - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 8, tav. 4, figg. 3-3b
 ! Choreutis gratiosa;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis holachyrma () - Exotic Microlep. 1: 47 - India
 = Simaethis holachyrma 
 = Anthophila holachyrma;  - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 11, tav. 5, figg. 1-1b
 ! Choreutis holachyrma;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54 
 Choreutis hyligenes () - Ill. Het. Coll. Brit. Mus. 3: 80, tav. 60, fig. 10 - Cina e Giappone
 = Simaethis hyligenes 
 ! Choreutis hyligenes;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 = Choreutis hypochroca () - Zool. Verh. Leiden 160(1): 23, fig. 15 - Nepal
 = Eutromula hypochroca 
 ! Choreutis hypochroca;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 53
 Choreutis ialeura () - Exotic Microlep. 1: 46 - Cina, India, Sri Lanka, Nepal e Mauritius
 = Simaethis ialeura 
 = Anthophila ialeura;  - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 11, tav. 5, figg. 2-2b
 ! Choreutis ialeura;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis inscriptana () - Tijdschr. entomol. 18: 76, tav. 6, fig. 6 - Malaysia e Indonesia
 = Simaethis inscriptana 
 = Anthophila inscriptana;  - Bull. US Nat. Mus. 257: 203
 ! Choreutis inscriptana;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis irimochla () - Zool. Med. Leiden 6: 182 - Giava (Indonesia)
 = Simaethis irimochla 
 = Anthophila irimochla;  - Treubia 19: 204
 ! Choreutis irimochla;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis irridens () - Ann. Transv. Mus. 8(2): 111 - Mozambico
 = Simaethis irridens 
 ! Choreutis irridens;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis itriodes () - Exotic Microlep. 1: 49 - India
 = Simaethis itriodes 
 = Anthophila itriodes;  - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 11, tav. 5, figg. 3-3b
 ! Choreutis itriodes;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis japonica () - Horae Soc. ent. Ross. 13: 176, tav. 2, fig. 64 - Giappone
 = Simaethis japonica 
 = Anthophila japonica;  - Check List Lep. 1: 48, n. 232
 = Eutromula japonica;  - Zool. Verh. 166: 18, figg. 13, 20, 28, 40, 50
 ! Choreutis japonica;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis lethaea () - Exotic Microlep. 1: 47 - India
 = Simaethis lethaea 
 = Anthophila lethaea;  - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 11, tav. 5, figg. 4-4b
 ! Choreutis lethaea;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54 
 Choreutis limonias () - Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 32(125): 111 - Australia
 = Simaethis limonias 
 ! Choreutis limonias;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis ludifica () - Exotic Microlep. 1: 283 - Nigeria
 = Simaethis ludifica 
 = Anthophila ludifica;  - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 12, tav. 6, figg. 1-1c
 ! Choreutis ludifica;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis lutescens () - Reise Fregatte Novara 9 (2), 2:  tav. 138, fig. 16 - Ambon (Molucche, Indonesia)
 = Simaethis lutescens 
 = Simaethis a-coeruleum  - Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 37: 287
 = Simaethis a-caeruleum [sic]  - Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 32(125): 114
 ! Choreutis lutescens;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis lygaeopa () - Trans. Roy. Soc. South Australia 47: 166 - Australia
 = Simaethis lygaeopa 
 ! Choreutis lygaeopa;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis marzoccai  - Revta soc. ent. argent. 49(1-4): 73 - Argentina
 Choreutis melanopepla () - Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5(2): 212 - Australia
 = Simaethis melanopepla 
 ! Choreutis melanopepla;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis melophaga () - Exotic Microlep. 4: 182 - India
 = Simaethis melophaga 
 = Anthophila melophaga;  - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 12, tav. 6, fig. 2
 ! Choreutis melophaga;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis mesolyma () - Zool. Verh. 160: 27, fig. 16 - Cina
 = Eutromula mesolyma 
 ! Choreutis mesolyma;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis metallica () - Trans. Roy. Soc. South Australia 22: 202 - Australia
 = Simaethis metallica 
 ! Choreutis metallica;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis minuta () - Zool. Verh. Leiden 166: 10, figg. 34-36 - Ryūkyū (Giappone)
 = Eutromula minuta 
 ! Choreutis minuta;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis montana () - Trudy Vses. Ent. Obshch. 56: 16, fig. d - Kirghizistan, Tagikistan, Kazakistan e Cina
 = Hemerophila montana 
 ! Choreutis montana;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54 
 Choreutis nemorana () - Samml. Eur. Schmett., Tortr. 7: tav. 1, fig. 3 - Europa, Asia e Nordafrica
 = Tortrix nemorana 
 = Hemerophila nemorana;  - Samml. Eur. Schmett., Tortr. 7: tav. 1, n. 3
 = Choreutis nemorana;  - Verz. bek. Schmett.: 373, n. 3577
 = Asopia incisalis  - Schmett. Europa 7: 157
 = Asopia nemoranalis  - Schmett. Europa 7: 158
 = Xylopoda nemorana;  - Hist. Nat. Lep. Fr. 9: 24, 457, 462, tav. 260, fig. 7
 = Choreutes [sic] incisalis;  - Ins. Lapp.: 974
 = Choreutis incisalis;  - Isis 1847: 23
 = Simaethis nemorana;  - Syst. Bearb. Schmett. Eur.: 95, n. 143
 = Entomoloma nemorana;  - Ann. Soc. ent. Fr. (5) 5 (Bull.): xliii
 = Anthophila nemorana;  - Studi Trentini Sci. nat. 27: 29
 = Allononyma nemorana;  - Prirodon. muz. Skopje 5: 149, n. 344
 ! Choreutis nemorana;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis niphocrypta () - Exotic Microlep. 4: 6 - Nuova Guinea
 = Simaethis niphocrypta 
 = Anthophila niphocrypta;  - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 12, tav. 6, figg. 4-4c
 ! Choreutis niphocrypta;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis novarae  - Reise Fregatte Novara 9 (2), 2:  tav. 138, fig. 14 - Nicobare (India)
 = Anthophila novarae; cfr. Lepindex
 ! Choreutis novarae;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis obarata () - Zool. Med. Leiden 6: 184 - Giava (Indonesia)
 = Simaethis obarata 
 ! Choreutis obarata;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis ophiosema () - Trans. Roy. Soc. South Australia 20: 167 - India, Cina, Indonesia, Taiwan, Giappone e Australia
 = Simaethis ophiosema 
 = Anthophila ophiosema;  - Sci. Mon. Imp. Council Agr. Res. 4: 25
 = Eutromula ophiosema;  - Zool. Verh. 166: 13, figg. 44-45
 ! Choreutis ophiosema;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis optica () - Zool. Med. Leiden 6: 183 - Giava (Indonesia)
 = Simaethis optica 
 = Anthophila optica; cfr. Lepindex
 ! Choreutis optica;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis ornaticornis () - Mon. Christm. Isl.: 77 - Isola di Natale (Australia, ma situata in Asia)
 = Simaethis ornaticornis 
 ! Choreutis ornaticornis;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis orthogona () - Trans. ent. Soc. Lond. 1886: 287 - Nuova Guinea
 = Simaethis orthogona 
 ! Choreutis orthogona;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54 
 Choreutis pariana () - Icones Ins.: tav. 10, fig. 9 - Europa, Asia e Nordamerica (specie tipo)
 = Phalaena pariana 
 = Tortrix pariana; : 132, n. 8
 = Pyralis pariana  - Ent. Syst. 3(2): 277, n. 148
 = Anthophila par. [sic];  - Lep. Britannica 3: 472, no. 3
 = Anthophila lutosa  - Lep. Britannica 3: 472, n. 4
 = Tortrix lutosa;  - Ent. useful compend. : 364
 = Hemerophila pariana;  - Verz. bekannt. Schmett.: 168
 = Choreutis pariana;  - Verz. bekannt. Schmett.: 373, n. 3575
 = Asopia parialis [sic]  - In Ochsenheimer, Schmett. Eur. 7: 159
 = Simaethis pariana;  - Syst. cat. Br. ins. II: 161, n. 6782
 = Simaethis lutosa;  - Syst. cat. Br. ins. II: 161, n. 6783
 = Xylopoda pariana;  -  : 458, tav. 260, fig. 6
 = Choreutes parialis [sic];  - In Ochsenheimer, Schmett. Eur. 10(3): 31
 = Xylopoda pariava [sic]  - In d'Orbigny, Dict. univ. hist. nat. 13: 330
 = Choreutis parialis;  - Schmett. südwest. Deutsch.: 310, n. 184
 = Anthophila parina [sic]  - Biol. Surv. Mt Desert Reg. 7: 317
 = Eretromula pariana; , in Kloet & Hincks, Check List Br. Ins. 2: 12
 ! Choreutis pariana;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 54
 Choreutis parva () - Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 37: 288 - Molucche (Indonesia)
 = Simaethis parva 
 = Anthophila parva  - In Ochsenheimer, Schmett. Eur. 5: 269
 ! Choreutis parva;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis pelargodes () - Zool. Med. Leiden 6: 183 - Giava (Indonesia)
 = Simaethis pelargodes 
 = Anthophila pelargodes; cfr. Lepindex
 ! Choreutis pelargodes;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis pentacyba  - Bull. Soc. Roy. Ent. Egypte 10: 110 - Egitto 
 Choreutis periploca () - Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 38(149): 210 - Australia
 = Simaethis periploca 
 ! Choreutis periploca;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis piepersiana () - Tijdschr. v. ent. 28: 19 - Sulawesi (Indonesia)
 = Simaethis piepersiana 
 ! Choreutis piepersiana;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis plectodes () - Ann. Transv. Mus. 8(2): 111 - Sudafrica
 = Simaethis plectodes 
 ! Choreutis plectodes;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis plumbealis () - Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 37: 288 - Molucche (Indonesia)
 = Simaethis plumbealis 
 = Anthophila plumbealis; cfr. Lepindex
 ! Choreutis plumbealis;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis porphyratma () - Exotic Microlep. 4: 5 - Nuova Guinea
 = Simaethis porphyratma 
 = Anthophila porphyratma;  - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 15, tav. 7, fig. 4
 ! Choreutis porphyratma;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis psilachyra () - Exotic Microlep. 1: 47 - Sri Lanka
 = Simaethis psilachyra 
 = Anthophila psilachyra;  - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 16, tav. 8, figg. 1-1c
 ! Choreutis psilachyra;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis pyrrhoclista () - Exotic Microlep. 2: 486 - Uganda
 = Simaethis pyrrhoclista 
 ! Choreutis pyrrhoclista;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis quincyella () - Mém. Mus. natn. Hist. nat. Paris (A) 37: 48 - Menai (Seychelles)
 = Anthophila quincyella 
 ! Choreutis quincyella;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 = Choreutis regularis () - Jahrb. Nassau 37: 288 - Ambon (Indonesia)
 = Simaethis regularis 
 ! Choreutis regularis;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis sandaracina () - J. Bombay Nat. Hist. Soc. 17: 748 - India
 = Simaethis sandaracina 
 = Anthophila sandaracina;  - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 16, tav. 8, figg. 2-2b
 ! Choreutis sandaracina;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis sapporensis () - 6000 Ill. Ins. Japan-Emp.: 1080 - Giappone
 = Simaethis sapporensis 
 ! Choreutis sapporensis;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis semicincta () - Zool. Med. Leiden 6: 182 - Giava (Indonesia)
 = Simaethis semicincta 
 ! Choreutis semicincta;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55 
 Choreutis sexfasciella () -  in Semper, Schmett. Philipp. 2: 702 - Giava (Indonesia), Taiwan e Filippine
 = Choreutidia sexfasciella 
 = Choreutidia sexfassiella [sic]  - Tyo To Ga (Trans. Lep. Soc. Japan) 26: 115
 ! Choreutis sexfasciella;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis simplex  - Verh. Akad. Wet. Amst. Afd. Natuurk.) (2) 50: 29, fig. 749 - Nuova Guinea
 Choreutis stereocrossa () - Ann. Transv. Mus. 8: 110 - Mozambico
 = Simaethis stereocrossa 
 ! Choreutis stereocrossa;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis strepsidesma () - Exotic Microlep. 1: 45 - India
 = Simaethis strepsidesma 
 = Anthophila streptidesma; Clarke, 1969 - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 19, tav. 9, figg. 1-1c
 ! Choreutis streptidesma;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis streptatma  - Trans. Roy. ent. Soc. Lond. 87: 523 - Nuova Guinea e Buru
 = Anthophila macropa  - Treubia 19: 204
 = Anthophila streptatma;  - Bull. US Natn. Mus. 257: 202
 ! Choreutis streptatma;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis submarginalis () - List. Lep. Het. Brit. Mus. 34: 1286, nec Herbula submarginalis  - List. Lep. Het. Brit. Mus. 34: 1288 (Pyralidae) - Molucche (Indonesia) e Maldive
 = Herbula submarginalis 
 = Herbula multiferalis  - List. Lep. Het. Brit. Mus. 34: 1286
 = Simaethis sessilis  - Jahrb. Nassau 39: 179
 = Anthophila submarginalis; cfr. Lepindex
 ! Choreutis submarginalis;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis sycopola () - Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5(2): 211 - Australia
 = Simaethis sycopola 
 ! Choreutis sycopola;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis taprobanes () - Horae Soc. ent. Ross. 13: 178, tav. 2, fig. 65 - Nuova Britannia (Arcipelago di Bismarck, Papua Nuova Guinea)
 = Simaethis taprobanes 
 ! Choreutis taprobanes;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis tigroides () - Zool. Med. Leiden 6: 181 - Giava (Indonesia)
 = Simaethis tigroides 
 = Anthophila tigroides; cfr. Lepindex
 ! Choreutis tigroides;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis tomicodes () - Exotic Microlep. 4: 5 - Isole Salomone
 = Simaethis tomicodes 
 = Anthophila tomicodes; Clarke, 1969 - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 19, tav. 9, figg. 2-2c
 ! Choreutis tomicodes;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis topitis () - Lep. B.o.u. exp.: 167 - Nuova Guinea
 = Hemerophila topitis 
 ! Choreutis topitis;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis torridula () - Exotic Microlep. 3: 304 - Sierra Leone
 = Simaethis torridula 
 = Anthophila torridula; Clarke, 1969 - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 19, tav. 9, figg. 3-3b
 ! Choreutis torridula;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis tricyanitis () - Treubia 6: 431 - Nuova Guinea
 = Simaethis tricyanitis 
 ! Choreutis tricyanitis;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis trogalia () - Exotic. Microlep. 1: 43 - India
 = Simaethis trogalia 
 = Anthophila trogalia; Clarke, 1969 - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 20, tav. 10, figg. 2-2b
 ! Choreutis trogalia;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis turilega () - Trans. Ent. Soc. Lond. 1923: 554 - Mauritius
 = Simaethis turilega 
 = Anthophila turilega; Clarke, 1969 - Cat. Type Spec. Microlep. BMNH 6: 20, tav. 10, figg. 3-3b
 ! Choreutis turilega;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis vinosa () - Zool. Meded. Leiden 53(18): 202, figg. 4-7 - Russia asiatica e Giappone
 = Eutromula vinosa 
 ! Choreutis vinosa;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55 
 Choreutis xanthogramma () - Exotic Microlep. 1: 42 - Isole Kai (Molucche, Indonesia), Nuova Guinea, Taiwan, Filippine e Ryūkyū (Giappone)
 = Simaethis xanthogramma 
 = Anthophila xanthogramma;  - Bull. U.S. Nat. Mus. 257: 204
 = Eutromula xanthogramma;  - Zool. Verh. 166: 12, figg. 37, 38, 40, 41
 ! Choreutis xanthogramma;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55
 Choreutis yakushimensis () - J. Coll. Agr. Imp. Univ. Tokyo 8(2): 198, tav. 3, fig. 8 - Giappone e Taiwan
 = Simaethis yakushimensis 
 = Anthophila yakushimensis;  - Check List Lep. 1: 48, n. 234
 = Eutromula yakushimensis;  - Zool. Verh. 166: 21, figg.11, 19, 27, 51-53
 ! Choreutis yakushimensis;  - Smiths. Contrib. Zool. 314: 55 

 Sinonimi 
Sono stati riportati i seguenti sinonimi:

 Allonomyia [sic]  - Tech. Bull. U.S. Dep. Agric. 1521: 41
 Allononyma  - Proc. U.S. Natn. Mus. 27(1375): 745
 Allonyma [sic]  - Ill. biol. monogr. 2: 82
 Chloreutis [sic]  - Mém. Inst. sci. Madag. (A) 1: 40
 Chorentes [sic]  - Nat. Hist. Br. Moths 3: iv
 Chorentis [sic]  - Trans. R. Soc. S. Aust. 22: 203
 Choreutes [sic]  - In Ochsenheimer, Schmett. Eur. 10(3): 31
 Choreuthis [sic]  - Notul. ent. 26(3-4): 71
 Choreutidia  - in Semper, Schmett. Philipp. 2(6): 702
 Cloreutis [sic]  - Verh. K.K. zool.-bot. Ges. Wien 80: 28
 Entomoloma  - Ann. Soc. ent. Fr. (5) 5 (Bull.): xliii
 Eutromula  - Enum. Tortr. Würt.: 11
 Hemerophila  (soppr. ICZN Op. 97) - Tentamen determinationis digestionis: 2
 Hemerophila sensu  - Can. Ent. 32(8): 239
 Macropia  - Fauna Reg. Nap.: 196
 Orchemia sensu  - Can. Ent. 32'''(8): 238

 Filogenesi 
Viene di seguito riportato un albero filogenetico ricavato dallo studio di Heikkila et al.'' (2015):

Conservazione 
Nessuna specie appartenente a questo genere è stata inserita nella Lista rossa IUCN.

Note

Bibliografia

Pubblicazioni

Testi

Voci correlate 
 Alucitoidea
 Carposinoidea
 Tortricoidea

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choreutidae
Taxa classificati da Jacob Hübner
Fauna africana
Fauna asiatica
Fauna centroamericana
Fauna europea
Fauna nordamericana
Fauna oceaniana
Fauna sudamericana
Avversità del fico
Avversità del melo